De achttiende etappe van de Ronde van Frankrijk 2012 werd verreden op 20 juli 2012 over een afstand van 222,5 kilometer van Blagnac naar Brive-la-Gaillarde.

Parcours 
Het was de op een na langste rit van deze Tour. Ze verliep vrij vlak met enkele hellingen. De tussensprint vond plaats in Cahors na 115 km.

Verloop 
De eerste ontsnapping van de dag bestond uit een groep van 16 renners met drie Belgen: Nick Nuyens, Kris Boeckmans en Jelle Vanendert en onder meer Edvald Boasson Hagen, Aleksandr Vinokoerov, David Millar en Karsten Kroon. Verder dan 3'30" bedroeg hun voorsprong echter niet.

Intussen probeerden verschillende renners, waaronder Philippe Gilbert uit het peloton weg te geraken, maar elke poging faalde. In de laatste kilometer kwam het peloton sterk opzetten. Wat overbleef van de kopgroep was toen al aan het spurten toen Bradley Wiggins het laatste gaatje met de kopgroep dichtte, ten voordele van Mark Cavendish die het werk afmaakte.

Tussensprint

Bergsprint

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe links
 De route van de 18e etappe op google maps

18
Ronde van Frankrijk 201218
Sport in Corrèze
Brive-la-Gaillarde